Mount Odin kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Odin, Västantarktis, 
 Mount Odin, Östantarktis,

Kanada 

 Mount Odin, British Columbia, berg, 
 Mount Odin, Nunavut, berg,